African Skies – traccia dell'album Real Life dei Simple Minds del 1991
 African Skies – serie televisiva canadese trasmessa dal 1992 al 1994
 African Skies – album di Diane Arkenstone del 2003
 African Skies – album di Phil Cohran and Legacy del 2010